Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 354 dans le monde.

 RS-354 au Brésil
 Route 354 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 354 au Québec, Canada
 Route régionale 354 en Finlande
 Route nationale 354 en France